Rogatien est un prénom masculin qui vient du latin  (« demande, supplique ») et qui a pour féminin Rogatienne.

Ce prénom est fêté le 24 mai.

Saints chrétiens 
Rogatien de Nantes, frère de Donatien de Nantes, mort martyr avec son frère vers 304.

Personnalités portant ce prénom 
 Rogatien-Louis-Olivier de Sesmaisons, militaire et homme politique français, né le  à Paris et mort le  au château de la Desnerie.
 Rogatien Le Nail, architecte et archéologue français né à Nantes le  et mort le  à Saint-Cloud.
 Rogatien Vachon, gardien de but professionnel de hockey sur glace, né le  à Palmarolle, Québec.
 Rogatien Biaou, ministre des affaires étrangères du Bénin du  au , né le  à Savé au Bénin.

Patronyme 
 Roga-Roga (surnom d'Ibambi Okombi Rogatien) est un musicien congolais.

Lieux 
 La commune de Saint-Rogatien en Charente-Maritime

Dérivés 
 La basilique Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien, construite à Nantes entre 1872 et 1889.
 La congrégation catholique des Rogationistes du Cœur de Jésus

Références 

Homonymie de prénom